L'épreuve féminine du 7,5 km sprint de biathlon aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 a lieu le  au Parc olympique de Whistler. Le sprint est remporté par la Slovaque Anastasia Kuzmina devant l'Allemande Magdalena Neuner et la Française Marie Dorin.

Médaillés

Résultats 
La course commence à 13 heures.

Légende : C - Couché ; D - Debout

Notes et références 

Sprint femmes